En , Gózd est le nom :

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 du village de Gózd.

dans la voïvodie de Mazovie :
 de la gmina de Gózd, dans le powiat de Radom,
 du village de Gózd, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Gózd, dans le powiat de Garwolin,
 du village de Gózd, dans le powiat d'Otwock.

dans la voïvodie de Lublin :
 du village de Gózd, dans le powiat de Łuków,
 du village de Gózd, dans le powiat de Ryki.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Gózd.